Мангонель (, , , al-manajaniq, , визант.  — «военная машина», искаж.  — «однорукий») — средневековый термин, в разных странах закрепившийся за одноплечевыми камнемётами с различными принципами действия:
 Мангонель в Англии — средневековый онагр с ложкообразным рычагом.
 Мангонель во Франции — крупный требушет с фиксированным противовесом.

Примечания